

Geografia 
 Scano di Montiferro –  comune italiano della provincia di Oristano in Sardegna

Persone 
 Antonio Scano (1859-1945) – politico italiano
 Dionigi Scano (1867-1949) – architetto, saggista e politico italiano
 Elisabetta Scano (1966) – soprano italiano
 Flavio Scano (1896-1952) – architetto e ingegnere italiano
 Gavino Scano (1818-1898) – politico e accademico italiano
 Giovanni Scano (1902-1948) – avvocato e politico italiano
 Marco Scano (1945) – ex pugile italiano
 Nicola Scano (1960) – giornalista e politico italiano